klinker (klank) (vocaal), een spraakklank (a, e, i, o, u en ij); ook de letters die deze klanken aanduiden, worden klinkers genoemd
klinker (steen), een baksteen
klinker (halffabricaat) als halffabricaat bij de productie van cement
klinker (beroep), iemand die klinknagels vast slaat voor geklonken stalen of houten constructies
Klinkers (festival), een festival in Brugge
De Klinker, een voormalig cultureel centrum in Winschoten